Plaatsen:
 Coates (Cambridgeshire)
 Coates (Nottinghamshire)
 Coates (West Sussex)
 Coates Castle
 Coates (Minnesota)

Personen:
 Albert Coates, Russisch muzikant
 Ben Coates, Amerikaans football-speler
 Colin Coates, Australisch schaatser
 Eric Coates, Brits muzikant
 Gordon Coates, Nieuw-Zeelands premier 
 Jim Coates, Amerikaans honkballer
 Kim Coates, Canadees acteur
 Melissa Coates, Amerikaans worstelaar
 Odia Coates, Amerikaans zanger
 Phyllis Coates, Amerikaans actrice
 Ralph Coates, Engels voetballer
 Robert Coates, Canadees politicus
 Sebastián Coates, Uruguayaans voetballer
 Steve Coates, Canadees ijshockeyer

Zie ook:
 Coats
 Côte